

Astronomia 
 Fredholm – cratere lunare
 21659 Fredholm – asteroide della fascia principale

Persone 
 Erik Ivar Fredholm – matematico svedese
 Gert Fredholm – regista danese
 Patrik Fredholm – calciatore svedese